Рамазан Ерикович Каримов (; 5 июля 1999, Астана, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Астана», выступающий на правах аренды за казахстанский клуб «Мактаарал».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2017 году в составе клуба «Астана U-21». 31 октября 2018 года в дебютном матче против карагандинского «Шахтёра» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
16 октября 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Черногории.

17 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Казахстана главным тренером Талгатом Байсуфиновым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Франции и Украины. 28 марта 2021 года дебютировал за сборную Казахстана в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Франции (0:2), выйдя на замену на 83-й минуте вместо Азата Нургалиева.

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2018, 2019

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Мактаарал»